Ždánice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ždánice – città del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Ždánice – comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Ždánice – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina